Ani steht für:

 Ani (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Ani (Pharao), altägyptischer Pharao der 13. Dynastie
 eine südamerikanische Kuckucksgattung, siehe Anis (Vögel)
 Ani (Römersiedlung), römische Raststation in Altenmarkt im Pongau, Österreich
 Ani (historische Stadt), ehemalige armenische Hauptstadt in der heutigen Türkei
 (791) Ani, ein Asteroid des Hauptgürtels

Ani ist der Familienname folgender Personen:

 Ayad Al-Ani (* 1964), deutsch-irakischer Wirtschaftswissenschaftler, Politologe, Manager und Experte für Change Management, Organisationstheorie und Digitalisierung
 Friedrich Ani (* 1959), deutscher Schriftsteller
 Jesse Ani (* 2002), deutscher Basketballspieler
 Maret Ani (* 1982), estnische Tennisspielerin

ANI steht als Abkürzung für:
 Agencia Nacional de Infraestructura, eine staatliche kolumbianische Infrastrukturbehörde
 Agenția Națională de Integritate, eine rumänische Behörde, siehe Nationale Integritätsagentur
 Flughafen Aniak in Alaska (IATA-Code)
 Asian News International, indische Nachrichtenagentur, New Delhi
 Associazione Nazionalista Italiana, eine ehemalige italienische Partei
 Automatic Number Identification, ein Service im US-Telefonnetz

ani steht für:
 Andische Sprache (ISO-639-3-Code)
 .ani, eine Dateierweiterung für animierte Mauszeiger, siehe animierter Cursor

Siehe auch:
 Anni
 Annie

Abkürzung